Karel z Auerspergu je jméno více historických osobností z rodu Auerspergů:

 Karel z Auerspergu (1750–1822), rakouský polní podmaršálek
 Karel Alan August z Auerspergu (1895–1980), rakouský šlechtic
Karel Alexandr z Auerspergu, rakouský šlechtic, 9. kníže z Auerspergu
 Karel Josef Antonín z Auerspergu (1720–1800), šlechtic, 5. kníže z Auerspergu, císařský komorník
 Karel Maria Alexandr z Auerspergu (1859–1927), rakouský šlechtic, armádní důstojník a politik
 Karel Vilém z Auerspergu  (1814–1890), česko-rakouský politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Karel Vilém II. z Auerspergu (1782–1827), český šlechtic, 7. kníže z Auerspergu
 Vilém I. Karel z Auerspergu (1749–1822), šlechtic a velkostatkář, 6. kníže z Auerspergu
 Josef Karel z Auerspergu (1767–1829) český osvícenec, zednář a zemský vlastenec, autor spisů o českém právu a překladů českých autorů do němčiny (např. Bohuslava Balbína), inicioval založení Moravského zemského muzea v Brně, kterému věnoval četné sbírky.
 Vincenc Karel z Auerspergu (1812–1867), český šlechtic z rodu Auerspergů
 František Karel z Auerspergu (1935–2008), rakouský šlechtic, politik a odborář
 Eduard Karel z Auerspergu (1917–?), rakouský šlechtic
 Adolf Karel z Auerspergu (1821–1885), rakouský politik
 Karel Adolf z Auerspergu (1915–2006), vnuk 9. knížete Karla Alexandra, do roku 1945 majitel zámku Vlašim

Auerspergové